Courty est un nom de famille francophone, notamment porté par : 
 Fernand Courty (1862-1921), astronome français ;
 Jean-Michel Courty, physicien français ;
 Marie-Agnès Courty (née en 1956), géologue française.

Courty peut également faire référence à :
 la rue de Courty, une voie du  arrondissement de Paris.
 la gare de Courty (), une ancienne gare de connexion dans le quartier éponyme de la commune de Thiers dans le Puy-de-Dôme.

Homonymie de patronyme